Naumburg se poate referi la:
 Naumburg, oraș din Saxonia-Anhalt
 Naumburg, oraș din districtul Kassel
 Cetatea Naumburg de lângă Nidderau 
 Naumburg am Queis, azi Nowogrodziec, Polonia
 Naumburg am Bober, azi Nowogród Bobrzański, Polonia